Résultats détaillés de l’édition 1978 des Internationaux de France de tennis, qui est disputée du  au , remportés par le Suédois Björn Borg chez les hommes et par la Roumaine virginia Ruzici chez les femmes.

Faits marquants 
Cette édition est marquée par une cérémonie, à l'occasion du cinquantenaire du tournoi, avec la présence d'une trentaine de champions dont 3 Mousquetaires : Henri Cochet, René Lacoste, Jean Borotra, mais aussi Fred Perry, Donald Budge, Frank Parker, Patricia Todd, Tony Trabert, Budge Patty, Lew Hoad, Mervyn Rose, Jaroslav Drobný et Marcel Bernard. C'est Henri Cochet, le premier vainqueur du tournoi dans cette enceinte actuelle du stade Roland-Garros en 1928, qui remet le trophée à Björn Borg.

En effet, le Suédois est pour la troisième fois victorieux du simple messieurs, dominant facilement en finale le tenant du titre, l'Argentin Guillermo Vilas. Jamais un joueur n'a autant dominé un tournoi du Grand Chelem dans l'Histoire : Borg ne perd pas un set et ne concède que 32 jeux de toute la quinzaine, un record encore inégalé.

Dans le tableau féminin, la tenante du titre, la Yougoslave Mima Jaušovec échoue elle aussi à le conserver face à la Roumaine Virginia Ruzici. Les deux joueuses étaient les seules à faire partie du top 20 mondial en raison de la concurrence des compétitions intervilles se déroulant aux Etats-Unis.

On comptabilise 206 000 entrées payantes pour cette édition.

Palmarès

Simple messieurs

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Double mixte

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France
 Saison 1978 de l'ATP
 Saison 1978 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1978
France
France
Sport en France en 1978
Tennis en mai 1978
Tennis en juin 1978